

Astronomia
 742 Edisona – asteroide del sistema solare
 Edison – cratere lunare

Aziende
 Edison – azienda italiana

Cinema
 Edison City (Edison) – film del 2005 diretto da David J. Burke

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Edison – città della Contea di Calhoun, Georgia
 Edison – villaggio della Contea di Furnas, Nebraska
 Edison – township della Contea di Middlesex, New Jersey
 Edison – villaggio della Contea di Morrow, Ohio
 Edison – census-designated place della Contea di Skagit, Washington

Persone
 Thomas Edison – inventore statunitense

Trasporti
 Tram tipo Edison – vettura tramviaria